— японский футболист, полузащитник испанского клуба «Леганес» и национальной сборной Японии.

Карьера 
Начал свою профессиональную карьеру в клубе «Касима Антлерс» из чемпионата Японии. В финале клубного чемпионата мира 2016 года Сибасаки отличился двумя забитыми голами в ворота мадридского «Реала». Однако, это не помогло его команде одержать победу, так как «Реал» победил со счётом (2:4).

31 января 2017 года Сибасаки в статусе свободного агента заключил контракт с клубом второго испанского дивизиона «Тенерифе». Соглашение было рассчитано на полгода и предусматривало возможность продления в случае выхода клуба в Примеру.

14 июля 2019 года Сибасаки перешёл в клуб «Депортиво Ла-Корунья», с которым заключил контракт на четыре года.

4 сентября 2020 года Сибасаки перешёл в клуб «Леганес», подписав трёхлетний контракт.

Национальная сборная 
В 2014 году сыграл за национальную сборную Японии 4 матча, в которых забил 1 гол.

Был включён в состав сборной на чемпионат мира 2022 в Катаре.

Статистика за сборную

Достижения 
 Командные
 Чемпион Японии: 2016
 Обладатель Кубка Джей-лиги (2): 2011, 2012
 Обладатель Кубка Императора: 2016
 Обладатель Кубка банка Суруга (2): 2012, 2013
 Финалист Клубного чемпионата мира: 2016

 Индивидуальные
 Включён в сборную Джей-лиги: 2014

Личная жизнь 
16 июля 2018 года женился на певице и актрисе Эрине Мано.

Примечания 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Касима Антлерс»
Игроки ФК «Тенерифе»
Игроки ФК «Хетафе»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Леганес»